Вибрак — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Вибрак — коммуна во Франции, департамент Шаранта